Free Download Manager (darmowy menadżer pobierania plików)
 multipleksowanie z podziałem częstotliwości (ang. frequency-division multiplexing)
 osadzanie topionego materiału (ang. fused deposition modeling)